Die Canadian Open 1977 waren ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1977/78. Sie wurden vom 17. August bis zum 5. September 1977 im Rahmen der Canadian National Exhibition in der kanadischen Metropole Toronto ausgetragen. In einer Neuauflage des Endspiels des Vorjahres revanchierte sich der Nordire Alex Higgins beim Vorjahressieger John Spencer, wobei Higgins zum zweiten Mal das Turnier gewann. Spencer spielte mit einem 146er-Break das höchste Break des Turnieres, wobei er lediglich um einen pinken Ball statt einen schwarzen Ball ein Maximum Break verpasste.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Wert des Preisgeldtopfes um etwa 3.000 Pfund Sterling auf 7.154 £, wobei etwa die Hälfte auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Zum ersten Mal in der Turniergeschichte nahm die Nummer eins der Weltrangliste, der Waliser Ray Reardon, am Turnier teil. Ebenso änderte sich die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes, statt acht Profis und acht Amateurspielern diesmal neun Profis und sieben Amateure um den Turniersieg. Das Turnier wurde bis einschließlich zum Halbfinale im Modus Best of 17 Frames ausgetragen, erst das Endspiel fand im Modus Best of 33 Frames statt.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten zwei Spieler insgesamt drei Century Breaks. Finalist John Spencer spielte in seiner Viertelfinalpartie ein 107er-Break und ein 146er-Break, der Kanadier Bill Werbeniuk in seinem Auftaktmatch ein 110er-Break.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1977
1977